Die nachfolgende Tabelle enthält eine Liste sämtlicher nummerierten transneptunischen Objekte (TNO). Die in der zweiten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer Nummerierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil ihres Namens. Die Namen der Objekte, die als Zwergplaneten beziehungsweise Plutoiden klassifiziert sind, sind gefettet. (Stand: 24. September 2019)

Enthalten sind darin Zentauren, deren Bahnhalbachsen diejenige von Neptun überschreiten und damit formell auch zu den TNO gehören; andere Zentauren finden sich in der Liste der Zentauren. Nicht enthalten sind dagegen die Neptun-Trojaner.

In einer weiteren Tabelle sind die Begleiter bzw. Mehrfachsysteme (TNO–Monde) enthalten.

Vorläufig gelistet sind auch die unnummerierten TNO, welche in der deutschsprachigen Wikipedia einen eigenen Artikel aufweisen.

 Die Größenordnung der Aste­roiden­durch­messer ⌀ (in km) wird durch die Hintergrundfarbe angegeben:

 Abkürzungen:

Listen

Transneptunische Objekte

Monde der TNO

Transneptunische Objekte mit Perihelia über 47 AU

Siehe auch 
 Liste der Monde von Asteroiden

Weblinks 
 JPL Small-Body Database Search Engine: Transneptunischen Objekte (englisch, dort auf “Generate Table” klicken)

Einzelnachweise 

 
Transneptune